Fößel ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Fößel (* 1960), deutsche Historikerin
 Thomas Peter Fößel (* 1968), deutscher katholischer Fundamentaltheologe und Hochschullehrer